Firefox Send — сервис-файлообменник, позволяющий пересылать файлы до 2,5 гигабайт. Лицензируется как Свободное программное обеспечение, Mozilla Public License.

История

Разрабатывается корпорацией Mozilla с 2017 года.
Вышел из бета-версии по состоянию на 12 марта 2019 года.

17 сентября 2020 года поддержка сервиса была прекращена из-за распространения вредоносных файлов.

На его основе запущен сервис Send.

Технические данные 
Исходный код написан на Node.js и доступен на GitHub.

Все файлы зашифровываются до загрузки и расшифровываются клиентом после получения. Ключ шифрования никогда не передаётся на сервер.

Позволяет пересылать файлы до 2,5 гигабайт; без регистрации — до 1 гигабайта. Также позволяет устанавливать для загружаемых файлов максимально возможное число скачиваний (1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100) и срок хранения (5 минут, 1 час, 1 день, 7 дней).

Сторонние клиенты 

 ffsend — клиент с интерфейсом командной строки.

Примечания 

Mozilla